Andriej Siergiejewicz Parfionow (ros. Андрей Сергеевич Парфёнов, ur. 17 grudnia 1987 w Troicko-Pieczorsku) – rosyjski biegacz narciarski, dwukrotny medalista mistrzostw świata juniorów oraz brązowy medalista mistrzostw świata młodzieżowców.

Kariera 
Pierwszy raz na arenie międzynarodowej Andriej Parfionow pojawił się 21 grudnia 2005 roku podczas zawodów FIS Race w Krasnogorsku, gdzie zajął 71. miejsce w biegu na 15 km techniką klasyczną. W 2006 roku wystartował na mistrzostwach świata juniorów w Kranju, gdzie był między innymi jedenasty w biegu na 10 km klasykiem, a wspólnie z kolegami zdobył srebrny medal w sztafecie. Drużynowy sukces Rosjanie z Parfionowem w składzie powtórzyli także na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata juniorów w Tarvisio.

W Pucharze Świata Parfionow zadebiutował 27 października 2007 roku w Düsseldorfie, zajmując 40. miejsce w sprincie techniką dowolną. Pierwsze pucharowe punkty zdobył nieco ponad dwa miesiące później, 2 stycznia 2008 roku w Novym Měscie, podczas jednego z etapów drugiej edycji Tour de Ski. W rozgrywanym tam biegu na 15 km techniką klasyczną Rosjanin zajął 28. miejsce. Całe TdS ukończył na 43. pozycji. Były to jego jedyne punkty w sezonie 2007/2008, który ostatecznie zakończył na 99. pozycji. Na mistrzostwach świata młodzieżowców w Malles Venosta był między innymi siódmy w biegu na 15 km klasykiem oraz ósmy na dystansie 30 km stylem dowolnym.

Najlepsze wyniki osiągał w sezonie 2008/2009, który ukończył na 63. miejscu. Trzykrotnie punktował, najlepiej spisując się 31 stycznia 2009 roku, kiedy podczas sprintu stylem dowolnym w Rybińsku był szósty. W lutym 2009 roku wystartował na mistrzostwach świata w Libercu, gdzie razem z Nikitą Kriukowem zajął czwarte miejsce w sprincie drużynowym techniką klasyczną. Rosjanie przegrali tam walkę o brązowy medal z Finami o 1,7 sekundy.

Kolejny sukces osiągnął podczas mistrzostw świata młodzieżowców w Hinterzarten w 2010 roku, gdzie zdobył brązowy medal w sprincie stylem dowolnym. W zawodach pucharowych punktował pięć razy, najlepszy wynik uzyskując 22 stycznia 2010 roku w Rybińsku, gdzie był jedenasty w sprincie stylem dowolnym. W klasyfikacji generalnej pozwoliło mu to zająć 79. miejsce. W sezonie 2010/2011 wypadł słabiej, zajmując 96. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Rosyjscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1987